Bernd Neumann ist der Name folgender Personen:

* Bernd Neumann (Politiker) (* 1942), deutscher Politiker und Präsident der Filmförderungsanstalt
 Bernd Neumann (Beamter) (* 1966), Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen